Кра́сная () — село,
Погребецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина. До 2008 г. называлось Кра́сное.

Код КОАТУУ — 6122684302. Население по переписи 2001 года составляло 262 человека.

Географическое положение 
Село Красная находится на левом берегу реки Стрыпа в месте впадения в неё реки Заруда,
выше по течению на расстоянии в 3 км расположено село Футоры,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Малая Плавуча (Козовский район).

История 
 1404 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Школа I ст.

Примечания